Custer County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Custer County (Colorado) 
 Custer County (Idaho) 
 Custer County (Montana) 
 Custer County (Nebraska) 
 Custer County (Oklahoma) 
 Custer County (South Dakota)